Henry Ussing er navnet på flere personer:

 Henry Ussing (præst) (1855-1943) – dansk teolog og stiftsprovst
 Henry Ussing (jurist) (1886-1954) – dansk jurist, søn af ovennævnte

Se også 

 Henrik Ussing (1877-1946) – dansk sprog- og folkemindeforsker, dr.phil.